— японская компания, специализировавшаяся на разработке и выпуске видеоигр для приставок.

Компания была основана в 1989 году и стала известна в первую очередь разработкой и изданием стратегических ролевых игр серий Black/Matrix и Summon Night. До июля 2006 года игры Flight-Plan выпускались только на территории Японии. Первым исключением стала игра Summon Night: Swordcraft Story, вышедшая для портативной консоли GameBoy Advance.

Закрыта в 2010 году. Последним продуктом компании стала 13-я игра серии Summon Night — Summon Night Gran-These: Horobi no Ken to Yakusoku no Kishi, вышедшая 11 марта 2010 года для приставки PlayStation 2 в Японии.

Список игр 
За 21 год существования компании ей было выпущено около 30 видеоигр для различных игровых консолей — TurboGrafx CD, Sega Saturn, Sega Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, Game Boy Advance и Nintendo DS. Подавляющее количество продуктов Flight-Plan — это ролевые игры, стратегии и тактические ролевые игры. За пределами Японии было издано лишь небольшое количество из них.

 Серия Black/Matrix

 Серия Summon Night

 Другие игры

Примечания

Ссылки 
 Flight-Plan на сайте MobyGames
 Flight-Plan на сайте GameFAQs

Компании, основанные в 1989 году
Исчезли в 2010 году
Производители компьютерных игр Японии